Di seguito una lista di asteroidi dal numero 265001 al 266000 con data di scoperta e scopritore.

265001-265100 

|-
|265001 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265002 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265003 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265004 - ||  ||  || NEAT
|-
|265005 - ||  ||  || NEAT
|-
|265006 - ||  ||  || NEAT
|-
|265007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265008 - ||  ||  || NEAT
|-
|265009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265011 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265013 - ||  ||  || NEAT
|-
|265014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265015 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265019 - ||  ||  || CINEOS
|-
|265020 - ||  ||  || NEAT
|-
|265021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265023 - ||  ||  || NEAT
|-
|265024 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265028 - ||  ||  || CINEOS
|-
|265029 - ||  ||  || NEAT
|-
|265030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265031 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|265032 - ||  ||  || NEAT
|-
|265033 - ||  ||  || NEAT
|-
|265034 - ||  ||  || CINEOS
|-
|265035 - ||  ||  || Dillon, W. G., Garossino, P.
|-
|265036 - ||  ||  || NEAT
|-
|265037 - ||  ||  || NEAT
|-
|265038 - ||  ||  || NEAT
|-
|265039 - ||  ||  || NEAT
|-
|265040 - ||  ||  || CINEOS
|-
|265041 - ||  ||  || CINEOS
|-
|265042 - ||  ||  || NEAT
|-
|265043 - ||  ||  || NEAT
|-
|265044 - ||  ||  || NEAT
|-
|265045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265047 - ||  ||  || NEAT
|-
|265048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265049 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|265050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265052 - ||  ||  || CINEOS
|-
|265053 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|265054 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|265055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265057 - ||  ||  || NEAT
|-
|265058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265059 Bajorgizi ||  ||  || Sarneczky, K., Sipocz, B.
|-
|265060 - ||  ||  || NEAT
|-
|265061 - ||  ||  || NEAT
|-
|265062 - ||  ||  || NEAT
|-
|265063 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265064 - ||  ||  || NEAT
|-
|265065 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265070 - ||  ||  || NEAT
|-
|265071 - ||  ||  || NEAT
|-
|265072 - ||  ||  || NEAT
|-
|265073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265074 - ||  ||  || CINEOS
|-
|265075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265076 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265077 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265080 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|265081 - ||  ||  || NEAT
|-
|265082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265083 - ||  ||  || NEAT
|-
|265084 - ||  ||  || NEAT
|-
|265085 - ||  ||  || NEAT
|-
|265086 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|265087 - ||  ||  || NEAT
|-
|265088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265093 - ||  ||  || NEAT
|-
|265094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265096 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265097 - ||  ||  || NEAT
|-
|265098 - ||  ||  || NEAT
|-
|265099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265100 - ||  ||  || LINEAR
|}

265101-265200 

|-
|265101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265108 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|265109 - ||  ||  || NEAT
|-
|265110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265111 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265117 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|265118 - ||  ||  || NEAT
|-
|265119 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265120 - ||  ||  || NEAT
|-
|265121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265123 - ||  ||  || NEAT
|-
|265124 - ||  ||  || NEAT
|-
|265125 - ||  ||  || NEAT
|-
|265126 - ||  ||  || NEAT
|-
|265127 - ||  ||  || NEAT
|-
|265128 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265129 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265131 - ||  ||  || NEAT
|-
|265132 - ||  ||  || NEAT
|-
|265133 - ||  ||  || NEAT
|-
|265134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265142 - ||  ||  || NEAT
|-
|265143 - ||  ||  || NEAT
|-
|265144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265146 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|265147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265148 - ||  ||  || NEAT
|-
|265149 - ||  ||  || NEAT
|-
|265150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265151 - ||  ||  || NEAT
|-
|265152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265154 - ||  ||  || NEAT
|-
|265155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265156 - ||  ||  || NEAT
|-
|265157 - ||  ||  || NEAT
|-
|265158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265162 - ||  ||  || NEAT
|-
|265163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265171 - ||  ||  || NEAT
|-
|265172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265177 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265178 - ||  ||  || NEAT
|-
|265179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265188 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265189 - ||  ||  || NEAT
|-
|265190 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265192 - ||  ||  || NEAT
|-
|265193 - ||  ||  || CSS
|-
|265194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265200 - ||  ||  || LINEAR
|}

265201-265300 

|-
|265201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265204 - ||  ||  || CSS
|-
|265205 - ||  ||  || CSS
|-
|265206 - ||  ||  || CSS
|-
|265207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265210 - ||  ||  || NEAT
|-
|265211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265212 - ||  ||  || CSS
|-
|265213 - ||  ||  || NEAT
|-
|265214 - ||  ||  || NEAT
|-
|265215 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265216 - ||  ||  || NEAT
|-
|265217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265220 - ||  ||  || NEAT
|-
|265221 - ||  ||  || NEAT
|-
|265222 - ||  ||  || NEAT
|-
|265223 - ||  ||  || NEAT
|-
|265224 - ||  ||  || CSS
|-
|265225 - ||  ||  || NEAT
|-
|265226 - ||  ||  || NEAT
|-
|265227 - ||  ||  || NEAT
|-
|265228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265229 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|265230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265231 - ||  ||  || NEAT
|-
|265232 - ||  ||  || CSS
|-
|265233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265240 - ||  ||  || NEAT
|-
|265241 - ||  ||  || NEAT
|-
|265242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265243 - ||  ||  || CSS
|-
|265244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265246 - ||  ||  || NEAT
|-
|265247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265250 - ||  ||  || CSS
|-
|265251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265254 - ||  ||  || CSS
|-
|265255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265256 - ||  ||  || NEAT
|-
|265257 - ||  ||  || NEAT
|-
|265258 - ||  ||  || CSS
|-
|265259 - ||  ||  || NEAT
|-
|265260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265261 - ||  ||  || CSS
|-
|265262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265263 - ||  ||  || NEAT
|-
|265264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265285 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265288 - ||  ||  || NEAT
|-
|265289 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265290 - ||  ||  || NEAT
|-
|265291 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265292 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265293 - ||  ||  || CSS
|-
|265294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265297 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265298 - ||  ||  || NEAT
|-
|265299 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265300 - ||  ||  || LONEOS
|}

265301-265400 

|-
|265301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265311 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265312 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265315 - ||  ||  || NEAT
|-
|265316 - ||  ||  || NEAT
|-
|265317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265319 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|265320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265327 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|265328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265329 - ||  ||  || CINEOS
|-
|265330 - ||  ||  || NEAT
|-
|265331 - ||  ||  || NEAT
|-
|265332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265333 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265334 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265336 - ||  ||  || NEAT
|-
|265337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265341 - ||  ||  || NEAT
|-
|265342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265343 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|265344 - ||  ||  || NEAT
|-
|265345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265346 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|265347 - ||  ||  || NEAT
|-
|265348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265362 - ||  ||  || NEAT
|-
|265363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265374 - ||  ||  || NEAT
|-
|265375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265380 Terzan ||  ||  || Pittichova, J., Bedient, J.
|-
|265381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265394 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265397 - ||  ||  || NEAT
|-
|265398 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|265399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

265401-265500 

|-
|265401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265405 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265410 - ||  ||  || NEAT
|-
|265411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265424 - ||  ||  || NEAT
|-
|265425 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|265426 - ||  ||  || Hormersdorf
|-
|265427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265431 - ||  ||  || NEAT
|-
|265432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265433 - ||  ||  || CSS
|-
|265434 - ||  ||  || CSS
|-
|265435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265438 - ||  ||  || NEAT
|-
|265439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265445 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265452 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265459 - ||  ||  || CSS
|-
|265460 - ||  ||  || CSS
|-
|265461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265462 - ||  ||  || CSS
|-
|265463 - ||  ||  || CSS
|-
|265464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265469 - ||  ||  || CSS
|-
|265470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265480 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265482 - ||  ||  || CSS
|-
|265483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265485 - ||  ||  || CSS
|-
|265486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265489 - ||  ||  || CSS
|-
|265490 Szabados ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|265491 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265492 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265493 - ||  ||  || NEAT
|-
|265494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265500 - ||  ||  || LINEAR
|}

265501-265600 

|-
|265501 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|265502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265509 - ||  ||  || NEAT
|-
|265510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265517 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|265518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265522 - ||  ||  || NEAT
|-
|265523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265524 - ||  ||  || NEAT
|-
|265525 - ||  ||  || NEAT
|-
|265526 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|265527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265528 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|265529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265536 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|265537 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|265538 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|265539 - ||  ||  || NEAT
|-
|265540 - ||  ||  || NEAT
|-
|265541 - ||  ||  || NEAT
|-
|265542 - ||  ||  || NEAT
|-
|265543 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|265544 - ||  ||  || NEAT
|-
|265545 - ||  ||  || NEAT
|-
|265546 - ||  ||  || NEAT
|-
|265547 - ||  ||  || NEAT
|-
|265548 - ||  ||  || NEAT
|-
|265549 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|265550 - ||  ||  || Dellinger, J., Wells, D.
|-
|265551 - ||  ||  || NEAT
|-
|265552 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|265553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265554 - ||  ||  || NEAT
|-
|265555 - ||  ||  || NEAT
|-
|265556 - ||  ||  || NEAT
|-
|265557 - ||  ||  || NEAT
|-
|265558 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|265559 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|265560 - ||  ||  || NEAT
|-
|265561 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265562 - ||  ||  || NEAT
|-
|265563 - ||  ||  || NEAT
|-
|265564 - ||  ||  || NEAT
|-
|265565 - ||  ||  || NEAT
|-
|265566 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265567 - ||  ||  || NEAT
|-
|265568 - ||  ||  || NEAT
|-
|265569 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265570 - ||  ||  || Spacwatch
|-
|265571 - ||  ||  || NEAT
|-
|265572 - ||  ||  || NEAT
|-
|265573 - ||  ||  || NEAT
|-
|265574 - ||  ||  || NEAT
|-
|265575 - ||  ||  || NEAT
|-
|265576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265581 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|265582 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|265583 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|265584 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|265585 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265586 - ||  ||  || NEAT
|-
|265587 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265588 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265589 - ||  ||  || NEAT
|-
|265590 - ||  ||  || NEAT
|-
|265591 - ||  ||  || NEAT
|-
|265592 - ||  ||  || NEAT
|-
|265593 - ||  ||  || NEAT
|-
|265594 Keletiágnes ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|265595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265597 - ||  ||  || NEAT
|-
|265598 - ||  ||  || NEAT
|-
|265599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265600 - ||  ||  || LONEOS
|}

265601-265700 

|-
|265601 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265602 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265603 - ||  ||  || CSS
|-
|265604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265617 - ||  ||  || NEAT
|-
|265618 - ||  ||  || NEAT
|-
|265619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265622 - ||  ||  || NEAT
|-
|265623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265629 - ||  ||  || NEAT
|-
|265630 - ||  ||  || CSS
|-
|265631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265632 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|265633 - ||  ||  || NEAT
|-
|265634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265641 - ||  ||  || CSS
|-
|265642 - ||  ||  || NEAT
|-
|265643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265644 - ||  ||  || CSS
|-
|265645 - ||  ||  || CSS
|-
|265646 - ||  ||  || NEAT
|-
|265647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265652 - ||  ||  || CSS
|-
|265653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265654 - ||  ||  || CSS
|-
|265655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265658 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265660 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265662 - ||  ||  || NEAT
|-
|265663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265666 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|265667 - ||  ||  || CSS
|-
|265668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265669 - ||  ||  || CSS
|-
|265670 - ||  ||  || CSS
|-
|265671 - ||  ||  || CSS
|-
|265672 - ||  ||  || CSS
|-
|265673 - ||  ||  || CSS
|-
|265674 - ||  ||  || CSS
|-
|265675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265678 - ||  ||  || NEAT
|-
|265679 - ||  ||  || CSS
|-
|265680 - ||  ||  || NEAT
|-
|265681 - ||  ||  || NEAT
|-
|265682 - ||  ||  || NEAT
|-
|265683 - ||  ||  || CSS
|-
|265684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265688 - ||  ||  || NEAT
|-
|265689 - ||  ||  || CSS
|-
|265690 - ||  ||  || CSS
|-
|265691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265695 - ||  ||  || NEAT
|-
|265696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265700 - ||  ||  || NEAT
|}

265701-265800 

|-
|265701 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265718 - ||  ||  || CSS
|-
|265719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265722 - ||  ||  || CSS
|-
|265723 - ||  ||  || CSS
|-
|265724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265726 - ||  ||  || CSS
|-
|265727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265731 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265732 - ||  ||  || CSS
|-
|265733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265734 - ||  ||  || CSS
|-
|265735 - ||  ||  || NEAT
|-
|265736 - ||  ||  || CSS
|-
|265737 - ||  ||  || CSS
|-
|265738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265739 - ||  ||  || CSS
|-
|265740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265741 - ||  ||  || CSS
|-
|265742 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|265743 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|265744 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|265745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265746 - ||  ||  || Cordell-Lorenz
|-
|265747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265762 - ||  ||  || NEAT
|-
|265763 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|265764 - ||  ||  || NEAT
|-
|265765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265774 - ||  ||  || CSS
|-
|265775 - ||  ||  || CSS
|-
|265776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265777 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265788 - ||  ||  || NEAT
|-
|265789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265794 - ||  ||  || CSS
|-
|265795 - ||  ||  || CSS
|-
|265796 - ||  ||  || NEAT
|-
|265797 - ||  ||  || CSS
|-
|265798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

265801-265900 

|-
|265801 - ||  ||  || NEAT
|-
|265802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265803 - ||  ||  || Stevens, B. L.
|-
|265804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265821 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|265822 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|265823 - ||  ||  || CSS
|-
|265824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265825 - ||  ||  || CSS
|-
|265826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265853 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|265862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265866 - ||  ||  || NEAT
|-
|265867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265868 - ||  ||  || CSS
|-
|265869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265879 - ||  ||  || CSS
|-
|265880 - ||  ||  || CSS
|-
|265881 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265882 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265886 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265887 - ||  ||  || CSS
|-
|265888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265897 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|265898 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|265899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

265901-266000 

|-
|265901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265924 Franceclemente ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|265925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265943 - ||  ||  || CSS
|-
|265944 - ||  ||  || CSS
|-
|265945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265946 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|265947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265958 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265959 - ||  ||  || CSS
|-
|265960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265965 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265969 - ||  ||  || CSS
|-
|265970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265983 - ||  ||  || LONEOS
|-
|265984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265985 - ||  ||  || CSS
|-
|265986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|265998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|265999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|266000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0265001